MJ steht für:

 Megajoule, 1 MJ = 106 J, siehe Größenordnung (Energie)
 Mannjahr, veraltete Bezeichnung für die Menge an Arbeit, die eine Person in einem Jahr schafft,  siehe Personenstunde
 Mihin Lanka, ehemalige sri-lankische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 MyWay Airlines, georgische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 MJ-Gewinde (DIN ISO 5855, 1 und 2)
 die Kurzform von Michael Jackson und Michael Jordan
 M.J., ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Justizministerium Osttimors

MJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Manchester
 Niederlande: Motorräder

Mj steht für:

 JMA-Magnituden-Skala, japanische Erdbebenskala
Mahan Mj (* 1968), indischer Mathematiker und Mönch

mJ steht für:

 millijoule, 1 mJ = 10−3 J

mj steht für:

 minderjährig

MJ